Llista dels 277 municipis del departament francès de l'Indre i Loira (37).

Indre i Loira